Barker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Barker House (Colorado), NRHP-Nr. 79000604
 Barker House (Indiana), NRHP-Nr. 01001349
 Barker House (North Carolina), NRHP-Nr. 72000931
 Barker House (Texas), NRHP-Nr. 84001754